Коріна Мораріу і Лариса Нейланд були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Жюлі Алар-Декюжі і Анна Курнікова виграли титул, у фіналі перемігши пару Сабін Аппельманс і Ріта Гранде з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw (WTA) 

Thalgo